Apollonius Schotte ist der Name folgender Personen:

* Apollonius Schotte (Staatsmann) (etwa 1573–1639), niederländischer Staatsmann, Poet und Jurist
 Apollonius Schotte (Seefahrer) (vor 1570–1613), niederländischer Kapitän der Niederländischen Ostindien-Kompanie